Jméno a příjmení Alessandro Marchetti má více nositelů:

 Alessandro Marchetti (matematik) – italský matematik (1633–1714)
 Alessandro Marchetti (letecký konstruktér) – italský inženýr a konstruktér letadel (1884–1966)
 Alessandro Marchetti (režisér) – italský divadelní režisér (1929)
 Alessandro Marchetti (fotbalista) – italský fotbalista (1988)